Zator (gromada 1954–1956)
 Zator (gromada 1958–1972)